

Фаулервілл — селище, штат Мічиган
 Фаулервілл — переписна місцевість в окрузі Лівінгстон, штат Нью-Йорк